Коло́дистое () — село в Уманском районе Черкасской области Украины.

Раньше в Колодистом находился крупный сахарный завод, который начинал свою историю ещё с панских времён. Завод имел свою железную дорогу, мощную насосную станцию со стороны села Антоновка.
В 90-х годах, по рассказам местных жителей, началось уничтожение завода, как конкурента, "сахарным магнатом" П.О.Порошенко.
На сегодняшний день завод уничтожен, разворован, железная дорога и трубы с водокачки демонтированы и украдены.

Население по переписи 2001 года составляло 2054 человека. Почтовый индекс — 20384. Телефонный код — 4744.

Местный совет 
20384, Черкасская обл., Уманский р-н, с. Колодистое, ул. Гагарина, 1

Ссылки 
 Колодистое на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Уманского района